La gara di Sciabola a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 12 agosto 2013.

La medaglia d'oro è andata all'Ucraina che batte in finale le campionesse mondiali uscenti della Russia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dagli Stati Uniti che hanno sconfitto nella finale per il terzo posto l'Italia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013